В София се намират множество посолства, почетни консулства и представителства на международни организации.

Посолства 
Столицата е седалище на посолства от следните държави:

Постоянни представителства 
В столицата са представителствата на следните междудържавни организации:

Почетни консулства 
Седалищата на следните почетни консулства са в София:

Вижте също 
 Дипломатически мисии в България
 Дипломатически мисии на България

Източници